Dourado (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Dourado (rivier in Rio Grande do Sul), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Dourado (rivier in São Paulo), een rivier in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Dourado (gerecht), een gerecht uit Brazilië